B 73 steht für:
 die Bundesstraße 73 in Deutschland
 die Kirchbacher Straße in Österreich

B73 steht für:
 nach dem englischen Postleitsystem 1/5 des Distrikts Sutton Coldfield

B73